Der Eishockey-Europapokal in der Saison 1992 war die 28. Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Der Wettbewerb begann im Oktober 1992; das Finale wurde im Dezember 1992 ausgespielt. Insgesamt nahmen 25 Mannschaften teil. Malmö IF gewann erstmals den Titel.

Modus und Teilnehmer 
Die Landesmeister des Spieljahres 1991/92 der europäischen Mitglieder der IIHF waren für den Wettbewerb qualifiziert. Der Wettbewerb wurde mit einer Vorrunde in fünf Dreier- und einer Vierergruppe im einfachen Modus ausgespielt. Anschließend spielten die jeweiligen Gruppensieger und sechs vorqualifizierte Mannschaften in drei Vierergruppen die acht Teilnehmer des Finalturnieres aus. In diesem spielten die besten Mannschaften zweier Dreiergruppen über Kreuz die Plätze aus.

Vorrunde 
Die Vorrunde des Europapokals wurde vom 9. bis 11. Oktober 1992 in fünf Gruppen ausgespielt. Die beiden Gruppenersten erreichten die Finalrunde.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Sofia in Bulgarien statt. Der HK Roter Stern Belgrad wurde aufgrund eines UN-Embargo gegen Jugoslawien vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in Piešťany in der Tschechoslowakei ausgetragen.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Herning in Dänemark ausgetragen.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden in Villach in Österreich ausgetragen.

Gruppe E 
Die Spiele der Gruppe E wurden in Blackburn in England ausgetragen.

Gruppe F 
Die Spiele der Gruppe F wurden in Oświęcim in Polen ausgetragen.

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele fanden vom 12. bis 14. November 1992 statt. Die ersten beiden jeder Gruppe und die besten beiden Gruppendritte waren für das Finalturnier qualifiziert.

Gruppe G 
Die Spiele der Gruppe G wurden in Rouen in Frankreich ausgetragen.

Gruppe H 
Die Spiele der Gruppe H fanden in Mailand in Italien statt.

Gruppe J 
Die Spiele der Gruppe J wurden in Helsinki in Finnland ausgetragen.

Finalturnier 
Das Finalturnier wurde vom 26. bis 30. Dezember 1992 in Düsseldorf und Duisburg ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 3

Finale 
Der schwedische Meister Malmö IF setzte sich im Endspiel mit 4:3 im Penalty-Schießen gegen den russischen Vertreter HK Dynamo Moskau durch.

Beste Scorer 
Abkürzungen: G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte; Fett: Turnierbestwert

Siegermannschaft

Literatur

Weblinks 
 

92
Eishockeyveranstaltung 1992